Berry Powel (Utrecht, 2 de maio de 1980) é um futebolista holandês que joga como centroavante. Ele atualmente, joga pelo Gimnàstic.

Powel foi duas vezes o artilheiro da Eerste Divisie, em 205-2006 e em 2006-2007.

Ligações externas 
 

Futebolistas dos Países Baixos
Naturais de Utreque
Futebolistas do Club Gimnàstic de Tarragona